Красный Пахарь — деревня в составе Головчинского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Малый Трилесин, Калинина, Отрядное.

См. также 
 Головчинский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Белыничского района